ULT ist eine Abkürzung für:

 UltraTracker-Modul, ein Musikformat
 Ultratiefkühlschrank zur Lagerung biologischer Proben
 United Lodge of Theosophists, eine Theosophische Gesellschaft

ULT